Llista d'asteroides del 77.001 al 78.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 77001–77100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 77101–77200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 77201–77300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 77301–77400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 77401–77500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 77501–77600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 77601–77700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 77701–77800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 77801–77900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 77901–78000 [ edit]